BZFlag (abreviación en inglés de Battle Zone capture the Flag, captura la bandera en la Zona de Batalla) es un videojuego de combate 3D en primera persona contra tanques, multijugador en línea, similar a Battlezone. Su código fuente y binarios se distribuyen bajo la licencia pública general desarrollada por la Free Software Foundation. 

Fue originalmente escrito por Chris Schoeneman en el lenguaje de programación C++ para plataformas SGI, funcionando con el sistema operativo IRIX. Se ha reportado que también funciona en plataformas GNU/Linux, MacOSX, BSD, Solaris y Windows. 

Debido a su naturaleza de contenido libre, el proyecto invita a participar y colaborar en él de forma altruista. En abril de 2004, se convirtió en el proyecto del mes en el almacén universal del código abierto. En el 2009 el proyecto es mantenido por el programador Tim Riker y un equipo de administradores.

Historia 

BZFlag Era originalmente escrito en C por Chris Schoeneman en 1992 basado en el juego de arcada del golpe que corona gráfico, Battlezone. Al principio, BZFlag se apellidó "bz" y a pesar de su semejanza al SGI juego del mismo título por Chris Fouts, ambos juegos eran completamente independientes de cada otro. Originalmente, BZFlag era sencillamente un Matamarcianos juego sin otros modos. Aun así, después de que Schoeneman y su amigo Rick Pasetto (quién ayudó Schoeneman desarrollar BZFlag desde el principio) devino aburrido con el concepto,  inventaron la captura-el-modo de bandera. Esto el modo nuevo añadió un requisito de estrategia, teamwork, y habilidad, el cual era suficiente de mantener interés.

En 1993, BZFlag estuvo liberado al público por primera vez. Esta liberación tomó una vuelta nueva comparó a versiones más viejas después de un cheater, quién editó el código de fuente de su cliente para dar él poderes que no proviene liberaciones oficiales, inspirados Schoeneman y Pasetto para añadir "super-banderas." Super Las banderas afectan el rendimiento de un tanque por añadir capacidades o armas a su arsenal. Las primeras cuatro banderas eran Velocidad Alta  (velocidad de tanque aumentado), Vuelta Rápida (el tanque giró más rápido), Fuego Rápido (los tiros movieron más rápidos), y Oscillation Overthruster (el tanque podría pasar por objetos). había sólo uno de cada bandera, y todas las banderas tuvieron un marcador encima les tan los tanques supieron qué tipo sea. Pronto después de que, banderas malas y buenas estuvieron añadidas, y la parte de restos de la idea de juego de juego hoy; aun así, las banderas no tienen marcadores y es completamente desconocido de sus tipos hasta que están cogidos por un tanque (a no ser que un tanque está llevando un identificar bandera).

En 1997, la liberación de versión 1.7d vino con un groundbreaking característica nueva: un en-juego lista de servidor público. Anteriormente, los jugadores tuvieron que tampoco puestos-arriba de sus servidores propios, sabe de servidores, o leer una lista publicada y mantenido por un tercer-partido, pero la lista de servidor nueva (hosted en el oficial BZFlag sitio web, incluso hoy) dejó cualquiera para jugar juegos en servidores que escogió devenir público.

Schoeneman Finalmente re-escribió BZFlag en C++ para SGI tercer IndiZone competición, el cual ganó en la "categoría de Motor" de la Realidad.  Tim Riker era más tarde dado el proyecto con anterioridad a versión 1.7e para mantener y evolucionar.

Desarrollo 

BZFlag Está escrito en C++ y usos OpenGL para rendering. Su audio y muchos otro sub-sistemas (como administración de ventana y acceso de archivo) ha sido escrito utilizando OS métodos concretos. Uso de liberaciones más nuevas SDL para actuar abajo-operaciones de nivel encima todas las plataformas excepto Windows de Microsoft. Texturas para en-objetos de juego están cargados de PNG archivos; audio, de WAVs. Zlib Suele descomprime archivos de dato, el cual está escrito en C.

Desarrolladores 
El número de colaboradores al proyecto firmemente ha aumentado con el tiempo. El proyecto invita todo suficientemente experimentó desarrolladores para contribuir. Aunque hay actualmente[actualización] 64 listó desarrolladores, un mucho número más pequeño de aquellos es colaboradores activos.

Los desarrolladores son capaces de editar cualquiera de los archivos para hacer del proyecto cambios en cualquier tiempo. Aun así, cuándo un desarrollador ha hecho un editar del cual otros desarrolladores no aprueban, o es inapropiado para el juego,  están pedidos a revert a la versión anterior del archivo; la mayoría de fuente de monitor de los desarrolladores edita en IRC.

El titular de copyright para el juego es Tim Riker pero el mantenimiento está guiado por Jeffery Myers y Scott Wichser cuando directores de proyecto. El autor original del juego, Chris Schoeneman, es ya no implicado en desarrollo.

Gameplay 

En un juego de BZFlag, paseo de jugadores alrededor de tanques, vistos de un primer-vista de persona, en un servidor-mundo definido (también sabido como "mapa"), los cuales pueden ser modificados. Los tanques tienen la capacidad de conducir a través de otros tanques, pero no puede viajar a través de edificios u otros objetos mundiales. El objetivo básico es para destruir adversarios' tanques, los cuales son tanques del color de otro equipo. Desde entonces todos los jugadores pueden ver la posición de todos los tanques en su radar,  es un juego de outmaneuvering más que sneaking.

Hay estilos del juego juega aquello modifica el objetivo. Los estilos son servidor -basados, cuando el operador de servidor escoge qué estilo a anfitrión. Si hay no el estilo especial indicado por el dueño de servidor, el objetivo único es el encima (a sencillamente matar tanques de adversario);  se apellida un "libre para todo", o "FFA" para corto.

hay tres otros objetivos y estilos correspondientes (cuatro en totales): un estilo captura "llamada-el-bandera" (o "CTF" para corto) en qué tanques intentan coger la bandera de un adversario y traer a su base de casa propia, un estilo persecución "de conejo llamado" en qué el objetivo es para tener cada cazador (naranja)el tanque intenta destruir un tanque blanco particular, llamó el "conejo," y un estilo Rey "llamado del Cerro," en qué unos intentos de equipo para quedarse en una área segura para 30@–60 segundos sin ser asesinados.  Si tienen éxito, aquel equipo deviene El Rey " del Cerro."

Los servidores pueden cambiar el modo de juego y tener los mapas hechos de encargo hicieron para caber las propiedades del juego. Los umbrales seguros suelen coge malicious jugadores y chutarles fuera el servidor, así como filtros de mensaje y una colección entera de otro anti-engañando características. hay alrededor 250 servidores activos en cualquier tiempo dado (a pesar de que sólo aproximadamente 10-20% tiene jugadores activos la mayoría del tiempo).

Equipos 
Los tanques pueden unir tan uno de los cuatro colores de equipo, como rogue, o cuando un observador. Los observadores no pueden jugar, pero puede mover anywhere en el mundial y mirar lo que el tanque están enlazados a está haciendo. Los observadores no tienen un tanque y es por tanto no visible a jugadores, pero está mostrado en el marcador. El colored los equipos son Rojos, Verde, Azul y Púrpura. Rogue Los jugadores son teamless jugadores:  están dejados para matar colored jugadores de equipo y otro rogues. Rogue Los tanques son colored oscuros grises fuera de la ventana, y amarillo en el radar.

En conejo-cazar los juegos allí es un tanque blanco, sabido como el "conejo", contra el naranja-cazadores "marrones", o cada otro jugador. Los cazadores están considerados un equipo , tan conejos con genocidio, shockwave, Misil Guiado, o banderas de Láser son peligrosas, y a menudo el equipo mata ocurrir debido a una agresión de grupo en el "conejo."

Los equipos son necesarios en captura-el-juegos de bandera, en qué  tienen que proteger su bandera de equipo de captura. Porque rogues es ocasionalmente dejado en servidores, un rogue el tanque no tiene cualquier bandera para defender, y en la vuelta no puede capturar banderas. Aun así, rogues normalmente tender a ayuda otros equipos de elección, o meramente disfruta añadir una distracción a todos los equipos. hay un plugin para impedir esto, aun así es sólo utilizado en servidores con dos equipos grandes y uno o dos rogue jugadores.

Mapas 

Un BZFlag el servidor puede ser configurado para crear un mapa básico, aleatorio para juego, o los usuarios pueden cargar archivos de mapa hecho de encargo. BZFlag Utiliza un texto personalizado formato de mapa basado para definir el placement de objetos. Mientras escribiendo un mapa es bastante sencillo en este formato, la mayoría de mapa-los fabricantes utilizan un 3d Alas de programa del @modeling 3D, o batidora. Editores de mapa gráfico, BZEdit o iBZEdit también ha sido utilizado. Notar que BZEdit no es distribuido con el juego, y es ya no bajo desarrollo activo (las versiones de él son disponibles en el BZFlag Sourceforge.net sitio). Aun así, utilizando batidora en combinación con un BZFlag tapón de mapa-en es actualmente el mapeo más popular método.

Tan a la simplicidad de mapas,  hay un número de objetos básicos en un mapa: cajas, pirámides, teleporters, conos, arcs, cilindros, esferas, bases de equipo y mallas. Teleporters Es rectangular, amarillo-bordered objetos que teleport un tanque a otro teleporter. Un mapmaker puede escoger a no tener un teleporter teleport tanques por dejar fuera de enlaces, o definiciones sencillas de dos puntos a favor teleporters para enlazar entre. Teleporters Es también capaz de teleporting a ellos, reflejando balas y tanques que introduce. Bases de equipo están utilizadas para CTF juegos de estilo. Llenas tres mallas dimensionales han sido disponibles en mapas desde la 2.0 liberación.

Banderas 

BZFlag Tiene tres tipos de banderas: banderas de equipo, banderas malas y super banderas. Banderas de equipo son sólo colocadas en un mundo durante una captura-el-juego de bandera, y representar el equipo es colored a. Super Las banderas son banderas que puede ser en ambos libre-para-todos los juegos y captura-el-juegos de bandera, pero es fuertemente controlado por un operador de servidor. El número, tipos de super banderas, así como dónde están colocados puede todo ser controlado por el operador. Super Las banderas entran ambas forma mala y buena, y afectar un tanque consiguientemente. Una bandera mala puede sacar un sentido seguro del tanque: su vista, velocidad, o relacionó cosas, mientras una bandera buena el opuesto y de hecho ayuda un tanque. Bueno super las banderas son normalmente aguantadas hasta el tanque es asesinado y explota, o hasta el jugador que conduce el tanque escoge caer la bandera. Las banderas malas están caídas después de cantidad a escasa de tiempo, después de una cantidad segura de "gana", o hasta el tanque muere. Las reglas para caer las banderas malas están puestas por el operador. Todo super las banderas tienen un o dos códigos de letra que está mostrado luego al nombre de un jugador en el marcador cuándo aquel jugador tiene que bandera. De vez en cuando, una bandera nueva está introducida, el cual cualquiera puede contribuir a vía contacto de desarrollador o el wiki.

Entorno de servidor 
Los servidores tienen entornos que simula el mundo real. El entorno de un servidor consta de tres cosas: El mapa en juego, el tiempo de día que está siendo simulado, y condiciones de tiempo, introduciendo elementos del cual los jugadores no tienen ningún control, gusta lluvia, nieve, icy y/o tierra resbaladiza, gravedad y fricción modificadas, y niebla. BZFlag Toma el tiempo local de la ubicación geográfica del servidor y crea una noche o día-atmósfera de tiempo en el fondo. Los servidores pueden sincronizar el tiempo de servidor local o dejar jugadores para cambiar el tiempo a cualquier tiempo pueden desear.

Recepción crítica 
BZFlag Estuvo seleccionado como el Sourceforge.net Proyecto del Mes para abril de 2004 Tanto Revista de Software Libre y Revista de Linux notaron que BZFlag era divertido de jugar y propio para más joven gamers.

Véase también 
 Lista de libre Matamarcianos
 Lista de juegos de código abierto
 Videojuego de disparos en primera persona
 Software libre

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 BZFlag En GitHub

Videojuegos de 1993
Videojuegos de disparos en primera persona
Software libre programado en C++
Videojuegos para Linux
Videojuegos multijugador en línea
Videojuegos libres
Videojuegos para Windows